Josh Brown peut désigner :

 Josh Brown, journaliste sportif américain ;
 Josh Brown (1976-), musicien américain ;
 Josh Brown (1979-), joueur américain de football américain ;
 Josh Brown (1990-), acteur britannique ;
 Josh Brown (1999-), patineur artistique britannique.

Voir aussi 

 Joshua Brown, auteur, blogueur, chroniqueur et commentateur américain ;
 Joshua Brown, historien américain ;
 Joshua Brown (1816-1874), pionnier américain.